Kallus, Callus eller Callús kan syfta på:

 Kallus (cellbiologi) - hos växter en skadad ansamling celler
 Kallus (frakturläkning) - en hård substans bestående av bindväv och brosk
 Callús - en kommun i Spanien